

Patronyme
 Marie-Charles-Théodore de Damoiseau de Montfort, astronome
 Louis-Hyacinthe-Céleste Damoiseau (1815-1885), médecin français
 Roger Damoiseau, entomologiste belge

Sciences
 Damoiseau, un cratère lunaire
 , sémiologie médicale
 Trogon damoiseau, une espèce d'oiseau appartenant à la famille des Trogonidae

Autres
 Distillerie Damoiseau, produit du rhum et est basé au Moule
 Rhum Damoiseau
 Damoiseau équivalent à gentilhomme
 Henri de Bourgogne dit le Damoiseau, prince de sang royal français

Notes et références